Кревик може да се односи на:

 Кревик (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Кревик (Север), насељено место у Француској, у департману Север